Пакистанская рупия — денежная единица Пакистана.
 Эмитент — Государственный банк Пакистана.
 Банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 рупий.
 Монеты номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 рупий.

С 1 января 2011 года банкнота номиналом 5 рупий выпуска 2008 года заменена монетой аналогичного номинала. В обращении также находятся обиходно-памятные монеты номиналами 10 и 20 рупий, выпуск которых посвящён памятным событиям или выдающимся деятелям Пакистана.

Основные цвета банкнот: тёмно- и светло-коричневый, оливковый.

История 
Пакистанская рупия введена в июле 1948 года вместо индийской рупии (1:1). Первые банкноты в пакистанских рупиях представляли собой банкноты Резервного банка Индии с надпечаткой «Правительство Пакистана». Затем они были заменены банкнотами Государственного банка Пакистана. Индийские банкноты сохраняли силу законного платёжного средства до октября 1948 года, индийские монеты — до июля 1951 года.

Первоначально пакистанская рупия = 16 анна = 64 пайса = 192 пая, с 1961 года рупия = 100 пайсов.

Паритет с индийской рупией сохранялся до 6 июля 1966 года.

В июне 2001 года один доллар США равнялся 63 пакистанским рупиям. Среднее значение рупии по отношению к доллару было Rs12,7 за $1 в 1982—1983 годах. Это показывает, что инфляция была очень высока. C 1980 по 1990 год уровень инфляции составлял в среднем 7 % в год, а с 1990 по 1995 год он достиг в среднем более чем 11 %.

26 февраля 2014 года Государственный банк Пакистана заявил об изъятии из обращения монет в 1, 2, 5, 10, 25 и 50 пайсов. Монеты в пайсах принимались к обмену в офисах Государственного банка, а также отделениях коммерческих банков до 30 сентября 2014 года. С 1 октября 2014 года монеты в пайсах утратили силу законного платёжного средства.

Монеты 
В 1948 году были введены монеты достоинством в 1 пайс, 1⁄2, 1 и 2 анны, 1⁄4, 1⁄2 и 1 рупию. Монеты в 1 пайс были добавлены в 1951 году. В 1961 году были выпущены монеты достоинством 1, 5 и 10 пайсов, за которыми позже в том же году последовали монеты достоинством 1 пайс, 5 и 10 пайсов. В 1963 году были введены монеты номиналом 10 и 25 пайсов, а на следующий год — 2 пайса. Монеты номиналом 1 рупий были вновь введены в 1979 году, затем 2 рупий в 1998 году и 5 рупий в 2002 году. Монеты номиналом 2 пайса последний раз чеканились в 1976 году, а монеты номиналом 1 пайса прекратили выпуск в 1979 году. 5, 10, 25 и 50 пайсов прекратили производство в 1996 году. Существует два варианта монет номиналом 2 рупии: у большинства из них есть облака над Бадшахи Масджид, но у многих их нет.

Монеты, деноминированные в пайсах, перестали быть законным платежным средством в 2013 году, оставив монету в 1 рупию в качестве минимального законного платёжного средства.

Банкноты 
1 апреля 1948 года Резервный банк Индии и правительство Индии от имени правительства Пакистана выпустили предварительные банкноты для использования исключительно на территории Пакистана, без возможности погашения в Индии. Напечатанные издательством India Security Press в Насике, эти банкноты состоят из индийских банкнотных листов, на которых выгравированы (без надпечатки) слова "ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАКИСТАНА" на английском языке и "Хукумат-и-ПАКИСТАН" на урду, добавленные сверху и снизу, соответственно, только в области водяных знаков на лицевой стороне; подписи банкноты оставляли индийские банковские и финансовые чиновники.

Регулярные государственные эмиссии начались в 1948 году в номиналах 1, 5, 10 и 100 рупий. Правительство продолжало выпускать банкноты номиналом 1 доллар до 1980-х годов, но выпуск другой банкноты был передан Государственный банк Пакистана в 1953 году, когда Rs. Были выпущены банкноты номиналом 2, 5, 10 и 100 рупий. Было выпущено всего несколько банкнот достоинством 2 рупии. Банкноты номиналом 50 рупий были добавлены в 1957 году, а банкноты номиналом 2 рупии были вновь введены в обращение в 1985 году. В 1986 году были введены банкноты достоинством 500 рупий, а в следующем году - 1000 рупий. Банкноты достоинством 2 и 5 рупий были заменены монетами в 1998 и 2002 годах. В 2005 году были добавлены банкноты достоинством 20 рупий, а в 2006 году - 5000 рупий. До 1971 года пакистанские банкноты были двуязычными, с изображением Бенгальский перевод текста на урду (где валюта была переименована taka), поскольку бенгальский был государственным языком Восточный Пакистан (сейчас Бангладеш).

На всех банкнотах, кроме 1/- и 2/-рупий, изображен портрет Мухаммед Али Джинна на лицевой стороне вместе с надписью в Урду. Реверсы банкнот различаются по дизайну и имеют текст на английском языке. Единственный текст на урду, найденный на обороте, - это перевод Пророческого хадиса на урду: "Поиск честного заработка - это акт поклонения". حصول رزق حلال عبادت ہے (Хасул-и-Ризк-и-Халяль Ибаадат хай).

Банкноты различаются по размеру и цвету, причем большие номиналы длиннее, чем меньшие. Все они имеют несколько цветов. Однако у каждого номинала есть один преобладающий цвет. Все банкноты имеют водяной знак в целях безопасности. На банкнотах большего достоинства водяной знак представляет собой изображение Джинны, в то время как на банкнотах меньшего достоинства это полумесяц и звезда. На каждой банкноте также присутствуют различные типы защитных нитей.

Государственный банк начал выпуск новой серии банкнот, постепенно заменяя старые образцы новыми, более надежными.

Юбилейные монеты 
В связи с большим количеством паломников в Королевство Саудовской Аравии в 1950-х годах Государственный банк Пакистана предоставил простые средства обмена для паломников, совершающих хадж. Был введен выпуск специальных банкнот для срочного использования паломниками. Хотя рассматривались и другие способы обмена, высокий уровень неграмотности среди пакистанских паломников и дополнительные расходы, которые были бы понесены в связи с необходимостью приобретения таких средств, не позволили правительству использовать эти методы обмена. Распоряжение Государственного банка разрешить выпуск этих "хадж-банкнот" было издано в мае 1950 года.
Использование записок о хадже продолжалось до 1978 года. До этой даты запасы банкнот использовались без необходимости печатать новые банкноты с подписями более поздних губернаторов. Считается, что после того, как использование банкнот для совершения хаджа было прекращено, большая часть оставшегося запаса банкнот была уничтожена. Однако многие банкноты попали на коллекционный рынок после их продажи Государственным банком Пакистана торговцу банкнотами.

Режим валютного курса

Примечания

Ссылки 
 Монеты Исламской Республики Пакистан, Феодосийский музей денег
 Банкноты исламской Республики Пакистан, Феодосийский музей денег
 Pakistan coins, Numista
 Know your Banknotes, Государственный банк Пакистана
 https://web.archive.org/web/20140715185921/http://dvsm.ru/article.php/110504-dengi-pakistana 
 https://web.archive.org/web/20190302013808/http://www.pakistanbanknotes.info/ 

Рупия
Деньги Пакистана
Азиатские валюты